Профилактика (от  «предохранительный») — предварительные меры для недопущения чего-либо.
 Профилактика — комплекс медицинских, санитарно-технических, гигиенических, педагогических и социально-экономических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний и устранение факторов риска.
 Профилактика — предупредительные меры для поддержания технического объекта и оборудования в исправном или работоспособном состоянии.
 Профилактика — один из видов (направлений) работы психолога (см. просвещение психологическое)
 Социальная профилактика — профилактическая деятельность, осуществляемая для реализации принципа социальной справедливости.